Yarrella är ett släkte av fiskar. Yarrella ingår i familjen Phosichthyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Drakfiskartade fiskar
Yarrella